Negrini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Negrini (1903–1994), italienischer Radrennfahrer.
 Carlo Negrini (1826–1865), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Emanuele Negrini (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Luciano Negrini (1920–2012), italienischer Steuermann
 Valerio Negrini († 2013), italienischer Musiker und Liedtexter